Agenzia Spaziale Nazionale – ente spaziale malaysiano
 Agenzia Spaziale Nazionale della Repubblica del Kazakistan – ente spaziale kazako
 Agenzia Spaziale Nazionale Sudafricana – ente spaziale sudafricano
 Agenzia Spaziale Nazionale Svedese – ente spaziale svedese
 Agenzia Spaziale Nazionale dell'Ucraina – nome precedente dell'ente spaziale ucraino
 Agenzia Spaziale Nazionale del Turkmenistan – ente spaziale turkmeno